

Прізвище 

 Байрон Джордж Гордон — видатний англійський поет
 Анна Ізабелла Байрон — дружина Байрона.
 Джон Байрон (1723–1786) — офіцер королівського флоту Британії.
 Девід Байрон (1947–1985) — вокаліст.

Ім'я 

 Байрон Дорган — американський політик, колишній сенатор США від штату Північна Дакота (з 1992 до 2011).
 Байрон Курт Ліхтенберг (нар. 1948) — американський астронавт.
 Байрон Морехон Альмейда (1943) — еквадорський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Еквадору в Україні.
 Байрон Річі (нар. 1977) — канадський хокеїст, нападник.

Топонім

Байрон-Бей — місто в Австралії в штаті Новий Південний Уельс, центр однойменного округу.
 Мис Байрон

Байрон — місто, штат Джорджія
 Байрон — місто, штат Іллінойс
 Байрон — місто, штат Мен
 Байрон — місто, штат Міннесота
 Байрон — місто, штат Нью-Йорк
 Байрон — місто, штат Оклахома
 Байрон — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин
 Байрон — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Байрон — місто, штат Вайомінг
 Байрон — селище, штат Мічиган
 Байрон — селище, штат Небраска
 Байрон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Байронізм
 Байронічний герой